Jezersko può riferirsi a diversi toponimi:
Jezersko, comune della Slovacchia
Jezersko, comune della Slovenia